Цореф ( — ювелир) — еврейская фамилия.

 Известные носители
 Авраам Шломо Залман Цореф (1785—1851) — раввин, деятель еврейского ишува в Палестине.
 Йошуа Хешл Цореф (1633—1700) — еврейский мистик, проповедник саббатианства.
  (род. 1959) — израильская пловчиха, чемпионка и рекордсменка Израиля.
  (1903—1990) — израильский детский писатель.